Анто́нио Ночери́но (; 9 апреля 1985, Неаполь) — итальянский футболист, центральный полузащитник. Выступал за сборную Италии.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в «Ювентусе» после периода аренды в «Авеллино» и «Дженоа», купившего 50 % прав на него, поскольку Доменико Кришито уехал в Турин. В июле 2007 года «Ювентус», обладавший 50 % прав на игрока, купил остаток прав у «Пьяченцы», заплатив 3,7 миллиона евро.

В июле 2008 года Ночерино перешёл в «Палермо», как часть платы «Ювентуса» за Амаури.

31 августа 2011 года подписал контракт с «Миланом» сроком до 30 июня 2016 года. Сумма сделки составила 500 тысяч евро и половина прав на 19-летнего защитника Рикарду Ферейру, перешедшего в «Милан» из «Бенфики» на правах свободного агента тем же летом. Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри видит в Ночерино замену получившему тяжелую травму колена Матьё Фламини.

В 7-м туре чемпионата Италии в матче против «Палермо» Ночерино забил свой первый гол за «Милан». А в 9-м туре в домашнем матче против «Пармы» мало забивающий Ночерино неожиданно сделал хет-трик (голы с игры на 30-й, 32-й и 90-й минутах), став лучшим игроком матча («Милан» победил 4:1). Для полузащитника это был первый в карьере хет-трик. 2 декабря Антонио забил свой пятый мяч в чемпионате Италии, на этот раз в гостях в ворота «Дженоа». К середине марта 2012 года Антонио забил ещё 4 мяча в чемпионате Италии (в том числе 2 победных), доведя общее число своих мячей в сезоне до 9. Примечательно, что за всю карьеру до «Милана» Антонио в 150 матчах в серии А забил всего 6 мячей.

14 февраля 2016 года было объявлено, что контракт Ночерино с «Миланом» расторгнут по обоюдному согласию. И уже 18 февраля он был официально представлен в качестве игрока клуба MLS «Орландо Сити». 8 ноября 2017 года Ночерино сообщил об уходе из «Орландо Сити» по истечении срока контракта 31 декабря.

6 июля 2018 года Ночерино подписал контракт с клубом Серии B «Беневенто».

26 января 2020 года объявил о завершении карьеры, и присоединился к клубу MLS «Орландо Сити» в качестве тренера молодёжного состава U-15.

Международная 
В сборной Италии Антонио дебютировал в товарищеском матче с Южной Африкой 17 октября 2007 года. Следующий раз сыграл за сборную через 3,5 года в марте 2011 года против команды Словении. С 2011 года стал основным игроком сборной, проведя за год 8 игр, в том числе 4 матча в отборочном турнире Евро 2012.

В 2008 году 23-летний Ночерино был капитаном олимпийской сборной Италии на Играх в Пекине, где итальянцы в четвертьфинале в Пекине уступили бельгийцам (2:3). Ночерино сыграл все 4 матча на турнире без замен.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Катандзаро»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Беневенто»